A 81 106-os számú mellékút egy ötszámjegyű, rövid, nagyjából 5 kilométeres hosszúságú mellékút a Budai-hegység és a Zsámbéki-medence határvidékének déli részén. A 8101-es és az 1102-es mellékutakat köti össze. Jelentősége leginkább abban áll, hogy közútkapcsolatot teremt a Zsámbéki-medence települései és Biatorbágy, illetve attól délebbre elterülő úticélok között.

Nyomvonala 

Biatorbágy központjában, a biatorbágyi vasúti viadukt alatt elhelyezkedő, nagy kiterjedésű körforgalmú csomópontban ágazik ki a 8101-es útból észak felé, és később is nagyjából ezt az irányt követi, a Füzes-patak folyásával párhuzamosan. Áthalad az egykor különálló településként működő Torbágyon – amely ma Biatorbágy északnyugati településrésze –, majd gyors egymásutánban elhalad három vonalas létesítmény – a , az 1-es főút és az M1-es autópálya – felüljárói alatt. Utóbbit elhagyva átlép Páty területére, és a településre beérve elhalad a falu református temploma mellett, végül az 1102-esbe torkollva ér véget.

Települései 

 Biatorbágy
 Páty

Források 

 Fejér megye térképe 1:150 000. Készítette és kiadta a Nyír-Karta Bt., adatok lezárva: 2004. január

További információk 

 Videófelvétel az útról (balesettel)

Jegyzetek 

81106
Biatorbágy
Páty
Zsámbéki-medence